ПС — абревіатура:

 Повітряні сили — вид збройних сил держави.
 Повітряне судно ― літальний апарат.
 «Правий сектор» — назва громадської націоналістичної організації та політичної партії.